Lyngby er et stednavn. der er meget udbredt brugt i Danmark. Således findes der mange gårde ved navn Lyngbygård:

 Lyngbygård (Eggeslevmagle Sogn) – et ejerlav og en herregård i Eggeslevmagle Sogn, Slagelse Kommune
 Lyngbygård (Lyngby Sogn) – et ejerlav og en herregård i Lyngby Sogn, Aarhus Kommune
 Trolle-Ljungby slot - skånsk slot, som i dansketiden var kendt som Lyngby eller Ljungby